Toponímia:
 Burbank (Comtat de Los Angeles), localitat estatunidenca de Califòrnia
 Burbank (Comtat de Santa Clara), localitat estatunidenca de Califòrnia
 Burbank (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Burbank (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Burbank (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Burbank (Washington), localitat estatunidenca de Washington
 Biografies: Luther Burbank, botànic estatunidenc